

Astronomia 
 CERES – Esperimento della NASA
 Ceres – Asteroide

Aziende 
 Ceres – produttore danese di birra

Geografia 
 Ceres – comune dell'Argentina
 Ceres – comune del Brasile nel Goiás
 Ceres – comune italiano in Piemonte
 Ceres – città degli Stati Uniti in California
 Ceres – città del Sudafrica nella Provincia del Capo Occidentale
 Ceres – villaggio del Regno Unito afferente alla città scozzese di Cupar, nel Fife

Altri progetti